Felixsee heißen folgende geographischen Objekte:
 Felixsee (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Felixsee (See), See im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg